Duarte de Bragança, né le  à Berne (Suisse), est un membre de la maison de Bragance, prétendant au trône royal de Portugal et portant le titre de courtoisie de duc de Bragance.

Il est le fils aîné de Duarte Nuno de Bragança (1907-1976), prétendant migueliste (petit-fils du roi Michel  de Portugal), et de Françoise d'Orléans-Bragance (1914-1968), arrière-petite-fille de Pierre II, dernier empereur du Brésil.

Statut 
La République portugaise ne reconnaît pas le titre de  que porte Duarte de Bragança, ni ses prétentions dynastiques d'héritier des rois de Portugal. 

À l'instar de son père, il s'est opposé à Maria Pia de Saxe-Cobourg et Bragance, qui affirmait être la fille naturelle du roi Charles  de Portugal et donc la demi-sœur du dernier roi de Portugal, Manuel II, et se faisait appeler « la duchesse de Bragance », revendiquant également le statut de chef de la maison royale de Portugal.

Un document de travail interne du département des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, divulgué en 2006, a dévoilé un projet de reconnaissance officielle par l'État portugais de Duarte de Bragança comme chef d'une maison royale de Portugal. Cependant, la validité de ce document a été réfutée en 2007 par ce ministère. En réponse à une requête du député , président du Parti populaire monarchique, le ministère se déclara incompétent pour se prononcer sur une succession dynastique et sur le titre ducal de Bragance, revendiqués par Duarte de Bragança.

En octobre 2008, le lointain cousin de Duarte de Bragança,  (né en 1958, dit Pedro de Mendoça e Bragança),  duc de Loulé, aîné des descendants du  duc de Loulé et de l'infante Anne de Jésus de Portugal (1806-1857) – considérant les prétentions de Duarte de Bragança comme illégitimes (Michel  de Portugal ayant été déchu de ses droits dynastiques pour lui et tous ses descendants par la Constitution portugaise de 1838) – revendique ses droits au défunt trône de Portugal en tant que chef de la  de la maison royale portugaise (de nationalité portugaise sans interruption et dans le prolongement de la monarchie constitutionnelle et libérale de la troisième et dernière maison de Bragance, opposée à la monarchie conservatrice et anti-libérale migueliste).

En , le mouvement Causa Real a lancé une pétition en ligne afin que Duarte de Bragança puisse jouir d'un statut officiel au sein de la République portugaise. Le duc de Bragance étant régulièrement invité à des cérémonies officielles, les initiateurs de cette pétition argumentent qu'il serait légitime que le gouvernement portugais lui octroie un statut à l’instar de certains prétendants d'Europe centrale (Monténégro, Roumanie, Serbie ou Albanie).

Famille 
Duarte de Bragança épouse au monastère des Hiéronymites à Lisbonne, le , Isabel de Castro Curvello de Herédia (née à Lisbonne le ). Le couple a trois enfants, dont l'aîné porte le prédicat de courtoisie d'altesse royale et les cadets celui d' : 
 Afonso de Herédia de Bragança (né à Lisbonne le ), prince de Beira et duc de Barcelos ;
 Maria Francisca de Herédia de Bragança, infante de Portugal, duchesse de Coimbra (née à Lisbonne le ), fiancée en  avec Duarte de Sousa Araújo Martins (né à Lisbonne le ), avocat spécialisé dans les marchés de capitaux et les fusions et acquisitions ;
 Dinis de Herédia de Bragança, infant de Portugal, duc de Porto (né à Lisbonne le ).

Son frère cadet est Miguel de Bragança (né à Berne le ), qui porte le titre de courtoisie de duc de Viseu. Tandis que son frère puîné, Henrique de Bragança (né à Berne le  et mort à Sintra le ), portait le titre de courtoisie de duc de Coimbra.

Décorations

Ordres dynastiques portugais 
  Souverain et grand maître de l'ordre de l'Immaculée Conception de Vila Viçosa.
  Souverain et grand maître de l'ordre de Saint Michel de l'Aile.
  Souverain de l'ordre royal de Sainte-Isabelle de Portugal.
  Souverain et grand maître de l'ordre du Mérite de la maison royale.
  Médaille d'honneur de classe spéciale de l'association des monarques authentiques.

Ordres dynastiques étrangers 
  Chevalier de l'ordre de Saint-Janvier (maison de Bourbon-Siciles branche hispano-napolitaine), le 2 octobre 1990.
  Bailli grand-croix de justice décoré du collier de l'ordre sacré et militaire constantinien de Saint-Georges (maison de Bourbon-Siciles, branche hispano-napolitaine), le 25 août 2000.
 Président d'honneur de la députation royale de l'ordre sacré et militaire constantinien de Saint-Georges (maison de Bourbon-Siciles, branche hispano-napolitaine), le 18 novembre 2016.
  Grand-croix de l'ordre de Saint-Alexandre (maison royale de Bulgarie), le 6 février 2022.
  1,307ème chevalier de l'ordre de la Toison d'or (maison de Habsbourg-Lorraine) en 1982.
 Capitaine-général du Portugal de l'ordre de Vitéz (Hongrie).
  Grand-croix de l'ordre de la couronne d'Hawaï (maison royale de Kalākua), en 2021.
  Grand-croix de l'ordre de l'Étoile de Karageorge (maison Karađorđević).
  Grand-croix de l'ordre de la Rose (maison d'Orléans-Bragance (Brésil), branche de Vassouras), le 16 février 2000.
  Grand-croix de l'ordre du prince Danilo Ier (maison Petrović-Njegoš), le 4 juin 2005.
  Chevalier de l'ordre de Saint-André (maison impériale de Russie), le 21 novembre 2019.
  Chevalier de l'ordre de Saint-Alexandre Nevski (maison impériale de Russie), de facto le 21 novembre 2019.
  Chevalier de l'Aigle blanc (maison impériale de Russie), de facto le 21 novembre 2019.
  Grand-croix de l'ordre de Sainte-Anne (maison impériale de Russie), de facto le 21 novembre 2019.
  Grand-croix de l'ordre militaire de Saint-Nicolas (maison impériale de Russie), de facto le 21 novembre 2019.
  Grand-croix de l'ordre de Saint-Stanislas (maison impériale de Russie), de facto le 21 novembre 2019.
  Collier de l'ordre royal du Tambour (maison royale du Rwanda).
  Collier de l'ordre royal de la Couronne (maison royale du Rwanda).
  Chevalier de l'ordre suprême de la Très Sainte Annonciade (maison de Savoie), en 1978.
  Grand-croix de l'ordre des Saints-Maurice-et-Lazare (maison de Savoie), de facto en 1978.
  Grand-croix de l'ordre de la Couronne d'Italie (maison de Savoie), de facto en 1978.

Ordres officiels 
  Grand collier de l'ordre du Timor Oriental (Timor oriental).
 Bailli grand-croix d'honneur et dévotion de l'ordre souverain militaire et hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte.
 Chevalier grand-croix de l'ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem (Saint-Siège).
 Chevalier de l'ordre de Calatrava (Espagne).
  Médaille d'or de la Croix-Rouge italienne (Italie).

Annexes

Articles connexes 
 Liste des prétendants au trône de Portugal
 Miguelisme

Liens externes 
 
 Site officiel de la Maison royale portugaise
 « Dom Duarte III, duc de Bragance », article de Frédéric de Natal publié dans Royaliste pages 6-7, .

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie 
 Généalogie des rois et des princes de Jean-Charles Volkmann Edit. Jean-Paul Gisserot (1998)

Personnalité portugaise
Histoire du Portugal
Duarte 2
Naissance en mai 1945
Chevalier de l'ordre autrichien de la Toison d'or (XXIe siècle)
Ordre de Saint-Janvier
Naissance à Berne
Prétendant au trône de Portugal
Chevalier de l'ordre souverain de Malte
Prince de Beira